Impossibile – ciò che non è possibile. 
 Impossibile – EP di Matteo Becucci del 2009
 Impossibile – singolo di Matteo Becucci del 2009

Pagine correlate 
L'impossibile